Седьмой этап Кубка IBU 2012/2013 прошёл в Осрблье (Словакия) с 7 по 10 февраля 2013 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 7 февраля 2013 года.

Женская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 8 февраля 2013 года.

 Немка Каролин Хеннеке после финиша была оштрафована на 40 минут. В итоге, в финишном протоколе она расположилась на последнем месте.
 Боснийская биатлонистка Снежана Боровчанин сошла с дистанции после первого огневого рубежа.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 9 февраля 2013 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 9 февраля 2013 года.

Мужская эстафета 
Гонка прошла 10 февраля 2013 года.

Женская эстафета 
Гонка прошла 10 февраля 2013 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка IBU после седьмого этапа.

Примечания 

7-й этап